obornik
 Bogusław Mierzwa
 Stanisław Mierzwa
 Stefan Piotr Mierzwa
 Zbigniew Mierzwa